L'Émeraude fatale peut faire référence à :
 L'Émeraude fatale (Abend – Nacht – Morgen), un film muet allemand de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1920.
 L'Émeraude fatale (The Green Temptation), un film muet américain de William Desmond Taylor, sorti en 1922.